Retrato de un médico es una obra de El Greco, realizada entre 1585 y 1588 durante su primer período toledano. Se exhibe en una de las salas del Museo Nacional del Prado en Madrid, España.

Análisis 

No se conoce al retratado, pero se sabe que es médico por el anillo que porta en la mano izquierda. Según algunos estudiosos, el modelo puede ser Luis de Mercado, médico de cámara de Felipe II, o Rodrigo de la Fuente, importante toledano y amigo personal del pintor. Estuvo en la colección del Real Alcázar de Madrid y probablemente perteneció a la colección de Diego Velázquez.

El médico porta un austero traje oscuro y apoya su mano izquierda en un libro, en afán de explicar. El Greco centra toda su atención en la personalidad y el carácter de su modelo, inspirándose en los retratos de Tiziano y Tintoretto.

Bibliografía 

 ÁLVAREZ LOPERA, José, El Greco, Madrid, Arlanza, 2005, Biblioteca «Descubrir el Arte», (colección «Grandes maestros»). ISBN 84-955503-44.
 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael, El Greco, Colonia, Taschen, 2003. ISBN 978-3-8228-3173-1.

Enlaces externos 
 
ArteHistoria.com. «Doctor don Rodrigo de la Fuente» [Consulta: 26.12.2010].
Museo Nacional del Prado. «Retrato de un médico (¿Rodrigo de la Fuente?)» [Consulta: 26.12.2010].
Vivienda de Rodrigo de la Fuente. «Vivienda (¿Rodrigo de la Fuente?)»

Pintura española del Museo del Prado
Medico
Cuadros de los años 1580